Sega bezeichnet:

 Sega, japanischer Hersteller von Videospielen und früher auch von Spielkonsolen
 Sega (Musik), auf den Inseln Mauritius und Réunion sowie auf den Seychellen verbreiteter Tanzmusik-Stil
 Sega (Zeitung), eine bulgarische Tageszeitung

SEGA bezeichnet als Abkürzung:

 SEGA (Polizei), Salzburger Einsatzgruppe Alarmabteilung, geplante Spezialeinheit der Polizei in der Stadt Salzburg
 Sub-Ependymal Giant-Cell Astrocytoma, seltener gutartiger Hirntumor, siehe subependymales Riesenzellastrozytom

Sega ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Sega (* 1975), US-amerikanischer Musiker, siehe Kosmic Free Music Foundation, Iris (US-amerikanische Band)
 Filippo Sega (1537–1596), Bischof und Kardinal
 Francesco della Sega (1528–1565), italienischer Antitrinitarier
 Ronald M. Sega (* 1952), US-amerikanischer Astronaut

Abkürzung